

Населені пункти та їхні частини
 Осувек — село в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Осувек — село в гміні Осечна Староґардського повіту Поморського воєводства
 Осувек — осада в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки